Эстиварей (Алье) — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Эстиварей (Луара) — коммуна во Франции, в департаменте Луара.